

Sciences et techniques

Biologie 
 Les galères sont des champignons du genre Galerina, comme la Galère marginée.
 La Galère portugaise (Physalia physalis) est une espèce de siphonophores marins, une colonie comportant quatre types de polypes.

Menuiserie 
 La galère est un grand rabot, poussé par deux personnes.

Sciences humaines et sociales 
 La galère était une institution pénitentiaire, dans laquelle étaient envoyés les galériens ou les forçats.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 La Galère est une série télévisée québécoise.

Édition 
 La Galère est un journal de rue de Trois-Rivières (Québec, Canada).

Entreprises et produits 
 La Galère est une attraction à sensation du parc Astérix, à Plailly (Oise, Hauts-de-France, France).
 Galère est une entreprise belge appartenant au groupe BAM.

Littérature 
 La Galère est un poème de Jean Genet (1961).

Marine 
 Une galère est un navire à voiles et rames.

Anthroponyme 
 Galère (~250-311) est un empereur romain.